Metacomesoma är ett släkte av rundmaskar. Metacomesoma ingår i familjen Comesomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Metacomesoma